Аасиаат — топоним:

 Аасиаат — город и столица одноимённого муниципалитета в Западной Гренландии.
 Аасиаат — аэропорт, расположен к северо-востоку от Аасиаата (коммуна Каасуитсуп, Гренландия).